Jiříkov est un toponyme qui peut désigner :

Jiříkov, une ville du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Jiříkov, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie